Przekładaniec – polski film z 1968 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Przekładaniec – amerykański film z 2004 roku w reżyserii Matthew Vaughna
 Przekładaniec – zbiór widowisk TV, scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych Stanisława Lema z 2000 roku
 Przekładaniec – czasopismo naukowe
 Przekładaniec – skała na Zamku w Olsztynie Towarnych na Wyżynie Częstochowskiej
 Przekładaniec – skała w Górach Towarnych na Wyżynie Częstochowskiej